

Onomastica
 Proculo – variante del nome proprio di persona Procolo

Persone
 Proculo – usurpatore contro l'imperatore romano Probo
 Proculo – politico romano
 Proculo, talvolta riportati come Proculi – famiglia nobile della Repubblica di Ragusa
 Capurnio Proculo – politico e militare dell'Impero romano
 Gaio Cilnio Proculo – politico, militare esponente dell'ordine senatorio e console romano
 Gaio Plauzio Proculo – politico e militare romano
 Gneo Acerronio Proculo – politico e console romano
 Gneo Arrio Cornelio Proculo – politico e senatore romano
 Licinio Proculo – militare romano
 Lucio Aradio Valerio Proculo – politico romano
 Ponzio Proculo Ponziano – senatore e politico romano
 Publio Plauzio Proculo – politico romano
 Tiberio Claudio Severo Proculo – senatore e console romano
 Volusio Proculo – ammiraglio romano